Coats kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Coats (Kansas)
Coats (North Carolina)